Shūrābeh-ye Soflá kan syfta på följande platser:

Iran 

 Shūrābeh-ye Soflá (ort, lat 33,40, long 47,42), Lorestan, 
 Shūrābeh-ye Soflá (ort, lat 33,40, long 47,43), Lorestan, 

Robotskapade Iranförgreningar